Ю́рий Никола́евич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Юрий Николаевич (род. 1940) — украинский учёный и изобретатель.
 Кузнецов, Юрий Николаевич (род. 1950) — русский детский писатель.
 Кузнецов, Юрий Николаевич — советский артист, лауреат Сталинской премии.